Иван Иванович Малокро́шечный (1808—1870) — российский купец первой гильдии, льнопромышленник, общественный деятель, благотворитель, городской голова Пудожа (1859—1862).

Биография 
Родился в семье купца, занимавшегося производством и продажей пудожского льна. После смерти отца унаследовал и преумножил сбыт льна на российский и зарубежные рынки.
Потомственный почётный гражданин Пудожа.

Занимался поставкой на рынок лесоматериалов и мяса лосося. Одним из первых в Пудожском уезде занялся разведением картофеля.
Образцы пудожского льна, обработанные на льнотрепальне И. И. Малокрошечного в д. Больинской были удостоены серебряной медали на Российской выставке естественных произведений в г. Петербурге (1839), золотой медали на Московской мануфактурной выставке (1844), медали и почётного диплома на I Всемирной промышленной выставке в г. Лондоне (1851), серебряной медали Вольного экономического общества России на Сельскохозяйственной и промышленной выставке в г. Петербурге (1860), золотой медали на IV Всемирной промышленной выставке в г. Лондоне (1862).

В 1859 г. построил на собственные средства православную церковь в с. Лекса Повенецкого уезда.

С 1859 по 1862 гг. занимал пост городского головы Пудожа, на свои средства построил мост через сухой Вянгозерский ров, пересекающий Маковеевскую улицу в г. Пудоже, с 1851 г. состоял попечителем Пудожской уездной больницы.

В 1863 г. купец пожертвовал 10 тыс. руб. на возрождение старинного Свято-Успенского Муромского монастыря в Пудожском уезде.
На свои средства построил богадельню в Пудоже и давал деньги на ее содержание.

В 1869 г. выделил средства на учреждение 10 стипендий имени купца И. Малокрошечного в Петрозаводском Мариинском женском училище.
Награждён орденами Святой Анны 3-й степени и Святого Станислава 2-й степени.

После смерти И. И. Малокрошечного капиталы и дело унаследовал его зять А. П. Базегский.

Примечания

Литература 
 
 Малокрошечный И. И. : (некролог) // Олонецкие губернские ведомости. — 1870. — 16 декабря.
 Нилов, Е. Г. Купец первой гильдии / Евгений Нилов // Пудожский Вестник — 1991. 7 декабря
 Кораблёв, Н. А. Товарное льноводство в Пудожском крае (конец XVIII — начало XX вв.) / Н. А. Кораблёв // Музей и краеведение на Европейском Севере : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 8-11 окт. 2001 г., Петрозаводск. — Петрозаводск, 2001. — С. 125—129.
 Баданов, В. Г. Иван Иванович Малокрошечный / В. Г. Баданов, Н. А. Кораблёв, А. Ю. Жуков // История экономики Карелии. В 3 кн. Кн. 1. Экономика Карелии со времён вхождения края в состав единого Русского государства до Февральской революции, конец XV — начало XX веков / В. Г. Баданов, Н. А. Кораблёв, А. Ю. Жуков. — Петрозаводск, 2005. — С. 78.
 Кораблёв, Н. Пудожское купечество / Николай Кораблёв // Кижи. — 2006. — Март. № 2.
 Кораблев Н. А. Династия православных благотворителей Малокрошечных-Базегских // Православние в Карелии
 Материалы 3-й региональной научной конференции, посвященной 780-летию крещения карелов (16-17 октября 2007 года, г. Петрозаводск)/ -Петрозаводск: Издательство Карельского научного центра РАН, 2008 — С. 303—304.

Ссылки 
 Смирнов В. «Устроить уездным городом Пудожский погост»
 Кораблёв Н. А. Пудожское купечество

Купцы Российской империи
Общественные деятели Российской империи
Персоналии:Олонецкая губерния